Женска рукометна репрезентација Аустрије () у организацији Рукометног савеза Аустрије (-{Österreichische handball Federation}- - -{ÖHF}-) представља Аустрију у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси Аустријске репрезентације

Наступи на Олимпијским играма

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав

Познате играчице 
 Татјана Логвин, аустријска репрезентативка
 Габријела Ротис Нађ, бивша мађарска и аустријска репрезентативка
 Јасна Мердан Колар, бивша југословенска и аустријска репрезентативка

Види још 
 Рукометна репрезентација Аустрије

Спољашње везе 
 Интернет страница АХФ
 Аустрија на сајту ЕХФ-а

Женска рукометна репрезентација Аустрије
Аустрија
Репрезентације Аустрије